Силл () — горная вершина в системе Сьерра-Невада в Калифорнии, США, на территории национального парка Кингз-Каньон.

Индейцы-пайуты называли гору Нен-и-миш, буквально «Хранитель Долины». Английское название Силл было дано горе Джозефом ЛеКонте в 1904 году, в честь американского поэта Эдварда Роуланд Силл.

См. также 
 Калифорнийские четырнадцатитысячники (горные вершины)

Примечания

Ссылки 
 
 

Горы Калифорнии
Кингз-Каньон (национальный парк)
География округа Иньо
География округа Фресно